Тревиньо () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Тревиньо, Алекс (род. 1957) — мексиканский бейсболист.
 Тревиньо, Бобби (1945—2018) — мексиканский бейсболист.
 Тревиньо, Карлос (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Тревиньо Моралес, Мигель (род. 1970) — мексиканский преступник, торговец наркотиками, лидер наркокартеля Лос-Сетас.
Тревиньо, Радамес (1945—1970) — мексиканский велогонщик.

Топонимы 
 Вильямайор-де-Тревиньо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Кондадо-де-Тревиньо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.